Realist (camera) - een kleinbeeldcamera

Zie ook
Realisme